Strona est une commune italienne du Piémont.
 La Strona est une rivière du Piémont.

Autres 

 Strona di Briona, un cours d'eau du Piémont.
 Strona di Mosso, un torrent du Piémont.
 Strona di Postua, un torrent du Piémont.
 Val Strona, une vallée du Piémont.